Il Campionato del Mondo 2017 è la 43ª edizione del campionato del mondo di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Cina a Nanchino. La competizione è organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.

Il torneo è stato vinto dalla nazionale spagnola per la 17ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Nazionali partecipanti 
World Championship

Firs Cup

Confederations Cup

Convocazioni

World Championship

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Tabellone principale

Tabellone 5º - 8º posto

Quarti di finale

Firs Cup

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Tabellone principale

Tabellone 5º - 8º posto

Confederations Cup

Risultati

Classifica

Collegamenti esterni 
 
 
 
  
 

2017
Hockey su pista nel 2017
Competizioni sportive a Nanchino
Hockey su pista a Nanchino